Kabinett Thabane steht für folgende Regierungen Lesothos:

 Kabinett Thabane I (2012 bis 2014) 
 Kabinett Thabane II (ab 2017)